Leș definește:

 animal mort; hoit; cadavru

Leș sunt numite:

Puncte geografice:
 Leș, sat în județul Bihor, România
 Valea Leșului, sat în județul, Sălaj, România
 Lunca Leșului, sat în județul, Bistrița-Năsăud, România
 Râul Valea Leșului, curs de apă, afluent al râului Someș

Persoane:
 Ioan Leș (n. 1947, Făurești, Maramureș), jurist român și politician român, deputat în Parlamentul României (1990-1992)
 Gabriel-Beniamin Leș (n. 1975, Satu Mare, România), om politic român. 

Leșunțu 
 Râul Leșunțu Mare, curs de apă, afluent al râului Oituz
 Râul Leșunțu Mic, curs de apă, afluent al râului Leșunțu Mare

Vezi și 
 Leșu (dezambiguizare)
 Leșile (dezambiguizare)
 Leșnița (dezambiguizare)
 Leșnic, sat în județul Hunedoara, România
 Leștioara, sat în județul Arad, România
 Leșmir, sat în județul Sălaj, România
 Leșe (nume de familie)